CZX est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Changzhou Benniu, en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports